Па́бло Даниэ́ль Себа́льос Ока́мпос (; ) — парагвайский футболист, нападающий клуба «12 октября».

Биография 
В начале карьеры Пабло Себальос выступал за клуб «Соль де Америка», но известность он получил после подписания контракта с одним из грандов мексиканского футбола, «Крус Асулем», где на тот момент играли его соотечественники, Кристиан Риверос и Карлос Бонет.

После двух сезонов, проведённых в Мексике, Себальос вернулся на родину, в «Серро Портеньо». Спустя ещё год он перешёл в стан принципиального соперника своей прежней команды, клуб «Олимпию», с которой в конце года стал чемпионом Парагвая, причём это был первый титул чемпионов страны для «Олимпии» за 11 лет — с 2000 года.

12 июля 2012 года подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов». 21 января 2013 года был отдан в аренду в эквадорский клуб «Эмелек». В феврале 2014 года перешёл в клуб «Ботафого». В начале 2015 года перешёл в клуб «Атлетико Насьональ». В 2015 году выступал за «Олимпию», с которой стал чемпионом Парагвая. В 2016 году перешёл в «Либертад» и вновь выиграл Апертуру. В 2017 году вернулся в «Соль Де Америку». Летом 2018 года вернулся в «Ориенте Петролеро». В 24 матчах за клуб забил 11 голов.

28 января 2019 перешёл в другой боливийский клуб «Рояль Пари».

Достижения 
 Чемпион Парагвая (3): Клаусура 2011, Клаусура 2015, Апертура 2016
 Победитель Второго дивизиона Парагвая (1): 2006
 Лучший бомбардир чемпионата Парагвая (2): Клаусура 2007, Апертура 2010
 Лучший бомбардир чемпионата Боливии: Апертура 2007
 Лучший бомбардир Второго дивизиона Парагвая: 2006

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Соль де Америка»
Игроки ФК «Ориенте Петролеро»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Игроки ФК «Аль-Вакра»
Игроки ФК «12 октября»
Игроки ФК «Рояль Пари»